Interquantilabstand bezeichnet
 Kennzahl einer Stichprobe, siehe Empirisches Quantil#Abgeleitete Begriffe
 Kennzahl einer Wahrscheinlichkeitsverteilung oder der Verteilung einer Zufallsvariable, siehe Quantil (Wahrscheinlichkeitstheorie)